Павел Ксаверий Бжостовский, также фамилия читается как Бржостовский, в российских документах известен как Берестовский — (30 марта 1739, дер. Мосар — 1827 дер. Рукойни близ Вильнюса) — Государственный и религиозный деятель Великого княжества литовского, меценат. Каноник виленский (1755—1773), Писарь великий литовский (1762—1774) и референдарий великий литовский (1774—1787), архидьякон виленский (с 1823), Публицист и переводчик. В 1824 году признан в России графом Царства Польского, согласно происхождению от бывшего старосты пинского Александра Бржостовского, возведенного 25 мая (5 июня) 1798 года в графское достоинство Королевства Прусского.

Биография 

Представитель дворянского рода Бжостовских, сын Юзефа. Имел братьев Роберта и Станислава.

С 1758 года обучался в Риме в Клементинуме, священник с 1763 года.

Финансово спонсировал издание книг иезуитской направленности издательствами Вильни. Перевёл с итальянского языка книгу «Наука для новых исповедников» («Nauka dla nowych spowiedników», Вильно, 1765—1766), с французского языка книги Бальтасара Грациана «Универсальный человек» («Człowiek uniwersalny», Wilno, w Drukarni J. K. M. Akadem. Societatis Jesu, 1765) и Анри Луи Дюамеля дю Мансо «Работа о сельском хозяйстве» («Dzieło o rolnictwie», т. 1—2, Вильно, 1770—1773). Автор книги «Генеалогические сообщения о доме Бжостовских» (на разных языках, 1776, 1796 и 1818). Разделял взгляды физиократов — французской школы экономистов, сторонников «естественного порядка».

Павловская республика 

В 1767 году приобрёл поместье Меречь (Меркине) в Виленском повете (переименовал его в Павлово), и, под влиянием идей философа-просветителя Жан-Жака Руссо, а также социалистов-утопистов Томаса Мора, Анри Сен-Симона и других, провёл радикальные социально-экономические реформы, введя республиканское самоуправление крестьян.

Основными изменениями были: отмена крепостного права и замена его денежной рентой, право крестьян на свободное управление своей землёй и хозяйством, торговлю и ремесленные работы. Население также приобрело возможность свободно выбирать своих правителей, так как Бжостовским был создан Парламент республики Павловской. В верхнюю палату парламента входили не только избранные народом депутаты, но и администраторы, назначенные лично президентом Бжостовским.

Свои реформы описал в книге «Уставы для хорошего порядка и повинностей оседлых людей в имении Павлова или Меркине, предписанные в 1771 году» (Вильно, 1771 год, 2-е издание 1791 года), «Письма анонима, описывающие комиссию свободных Павловском валашчанав со своим предков, ксёндзом Бжостовских, экс-рэферэндарам ВКЛ» (без даты и места издания). В 1770 году в Вильно издал школьные учебники «О земледелии для пользы хозяев, проживающих в Павлово» и «Лекарства для пользы хозяев, проживающих в Павлово»

После третьего раздела Речи Посполитой (1795 год), понимая, что за поддержку восстания ему грозит наказание, продал имение Павлово, после чего в течение пяти лет жил в Дрездене и Риме. По возвращении на родину, пользуясь великодушием победителя — императора Павла, был настоятелем в селе Рукойни близ сегодняшнего Вильнюса.

Награды 
 Кавалер Ордена святого Станислава (1767).

Творчество

Основные сочинения 
 List… pisany do JW Imć Pana S. Brzostowskiego… w roku 1767, 12 dnia miesiąca października z Wilna, brak miejsca i roku wydania (przekł. łaciński: Epistola ad fratrem suum S. Brzostowski…, Wilno 1767)
 Ustawy stosujące się do dobrego porządku i powinności osiadłych ludzi w dobrach Pawłowie, czyli Mereczu, przepisane roku 1769, Wilno 1771; wyd. następne: Wilno 1791; przedr. S. Kutrzeba, A. Mańkowski: «Polskie ustawy wiejskie XV—XVIII w.», Kraków 1938, Archiwum Komisji Prawniczej, t. 11; przedr. S. Inglot: Próby reform włościańskich w Polsce XVIII w. Wybór źródeł, Wrocław 1952, s. 245—269
 Lekarstwa dla wygody gospodarzy w Pawłowie mieszkających, Wilno 1770
 Kazanie o powinnościach poddanych ku królowi, Wilno 1771
 Obrona plebana, czyli roztrząśnienie i zbicie zarzutu mu uczynionego z okazji pisma odeń wydanego o rolnictwie. Przełożona z włoskiego, powst. Pawłów, 26 lipca 1775; brak miejsca i roku wydania (por. Przekłady)
 Wiadomość genealogiczna o domie Brzostowskich od wejścia z Polski do Litwy, brak miejsca wydania 1776; wyd. następne: Wilno 1818 (także w jęz. łacińskim pt. Domus Brzostowski, Rzym 1796; także w jęz. francuskim pt. Généalogie de la maison Brzostowski, Rzym 1797)
 Wieśniaczka, Warszawa 1786 (wyd. bez nazwiska autora; utwór wywołany powieścią M. Krajewskiego Podolanka wychowana w stanie natury i polemizującym z nią Listem Sandomierzanki do Podolanki)
 Listy anonima opisujące komisją wolnych włościan z dziedzicem swoim J. W. księdzem Brzostowskim… Adresowane do Grebla bibliopoli krakowskiego, z powodu wyszłej w drukarni jego książki w 1788 r., «O poddanych polskich», powst. 1788 lub 1789, brak miejsca wydania (1790); przedr. S. Inglot: Próby reform włościańskich w Polsce XVIII w. Wybór źródeł, Wrocław 1952, s. 270—280; Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. 1, Wrocław 1955 (autorstwo sporne; S. Inglot wysunął hipotezę o autorstwie J. Wybickiego)
 Pawłów od r. 1767—1795 od jednego przyjaciela domowego opisany, Wilno 1811 (część zamierzonego przez autora wydania zbiorowego)
 Rozmyślanie na wsi w Turgielach, Wilno 1811 (część zamierzonego przez autora wydania zbiorowego)
 Kościoły, malowania znaczniejsze w Rzymie, w niektórych miastach włoskich, niemieckich, francuskich, polskich, podług opisania innych ode mnie uważane, Wilno 1811 (część zamierzonego przez autora wydania zbiorowego)
 Wspomnienia Brzostowskiego ogłoszone m.in. w artykule: «Wspomnienia dawnych Polaków», Pielgrzym z Tęczyna (dod. Muzy Nadwiślańskiej) 1823, t. 1.

Переводы 
 J. Ciapiński: Oda na szczęśliwą koronacją Najjaśniejszego Pana Stanisława Augusta napisana w łacińskim języku… na polski język przełożona 1764 r. w Wilnie, brak miejsca i roku wydania
 Nauka dla nowych spowiedników z włoskiego języka na polski wytłumaczona, cz. 1-2, Wilno 1765—1766, wyd. 2 Berdyczów 1774
 B. Gracian: Człowiek uniwersalny z francuskiego przełożony r. p. 1765, Wilno brak roku wydania
 H. L. Duhamel du Monceau: Dzieło o rolnictwie… po francusku napisane, na polski język przetłumaczone, t. 1, Wilno 1770; t. 2, Wilno 1773; przedmowę tłumacza przedr. Z. Florczak, L. Pszczołowska: Ludzie Oświecenia o języku i stylu, t. 1, Warszawa 1958.

Редакторские правки 
 Zebranie z listów papieskich… dla nauki panien WW. Zakonnych… Przez Konstantyna Brzostowskiego w roku pańskim 1710 wydane, a teraz kosztem i staraniem… przedrukowane, brak miejsca i roku wydania (2 poł. XVIII wieku)
 Zabawki przystojnego człeka, brak miejsca i roku wydania.

Статьи 
 Do Kazimierza Nestora Sapiehy z 7 grudnia 1790, Gazeta Narodowa i Obca 1790
 Do J. Zawadzkiego z roku 1809, wyd. T. Turkowski: Materiały do dziejów literatury i oświaty na Litwie i Rusi, t. 1, Wilno 1935, s. 148—151.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Павловская республика или несостоявшееся Сан-Марино Литвы

Павел Ксаверий
Каноники виленские
Писари великие духовные литовские
Референдарии великие литовские
Публицисты Польши
Публицисты Белоруссии
Польские писатели
Переводчики Польши